Chinese Volleyball Super League – torneo di pallavolo femminile
 Chinese Volleyball Super League – torneo di pallavolo maschile